Alkmaar kan verwijzen naar:

 Alkmaar, een stad in de Nederlandse provincie Noord-Holland;
 Alkmaar (gemeente), de gemeente waar Alkmaar de hoofdplaats van is.
 Alkmaar (bestuurskracht), een samenwerkingsverband tussen gemeenten Alkmaar en omgeving.

Het kan ook verwijzen naar:
 Alkmaar (Suriname), een dorp, ressort en voormalige plantage in  in Suriname;
 Alkmaar (Mpumalanga), een dorp in het midden van de Schagen Valley in de provincie Mpumalanga in Zuid-Afrika;
 Alkmaar (West-Kaap), een dorp in de provincie West-Kaap in Zuid-Afrika;

Schepen
 Hr.Ms. Alkmaar (1939), voormalige trawler "IJM 31", een Nederlandse hulpmijnenveger, vernoemd naar de stad Alkmaar;
 Hr.Ms. Alkmaar (1983), een Nederlandse mijnenjager van de Alkmaarklasse, vernoemd naar de stad Alkmaar;
 Alkmaarklasse, een scheepsklasse van mijnenjagers vernoemd naar het eerste schip van de klasse, Hr. Ms. Alkmaar.

Zie ook 
 Station Alkmaar